[[File:PSA Kuwait Cup 2009 2.jpg|thumb|2009 PSA Koweït championnats du monde]]
Le Championnat du monde de squash masculin 2009 est l'édition 2009 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule à Koweït du 1 au 7 novembre 2009. Amr Shabana remporte son quatrième titre mondial face à son compatriote Ramy Ashour en finale.

Dotation et points 
En 2009, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableaux et résultats

Tableau final

Premiers tours - moitié supérieure

Première partie

Deuxième partie

Premiers tours - moitié inférieure

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash féminin 2009

2009
Squash masculin
Squash masculin 2009
Monde masculin
Compétition de squash au Koweït
Sport en novembre 2009